Везикуля́рный проце́сс (от  — пузырёк), кальвар-процесс, пузырьковый процесс — бессеребряный фотографический процесс, в котором изображение образуется из светорассеивающих пузырьков газа, появляющихся в термопластическом полимерном слое при фотохимическом разложении светочувствительных соединений. Везикулярные фотоматериалы чувствительны только к ультрафиолетовому излучению и проявляются нагреванием.

Диапозитив или фильмокопия, отпечатанные по данному процессу, обеспечивают качественное изображение, не уступающее желатиносеребряным эмульсиям. Кроме того, благодаря рассеянию, а не поглощению света пузырьками, плёнка меньше нагревается светом, а потому может быть использована в проекторах с большим световым потоком.

История 
Процесс разработан в 1956 году Тулейнским университетом, а через год получил коммерческое применение благодаря американской компании «Кальвар Корпорейшн». Изначально технология предназначалась для удешевления микрофильмирования, но вскоре нашлись и другие области её применения, например кинематограф и рентгенография. Для копирования документации и микрофильмов светочувствительная плёнка прижималась к оригиналу, и затем происходила контактная печать ультрафиолетовым излучением. Экспонированный таким образом фотоматериал подавался на разогретый барабан, на котором происходило проявление и фиксирование готового чёрно-белого изображения. 

Дополнительным преимуществом кальвар-плёнки была физическая прочность майларовой подложки, непригодной для традиционных желатиносеребряных фотоматериалов. Это обстоятельство, наряду с технологичностью копировального процесса, послужили причиной распространения везикулярного процесса для изготовления фильмокопий чёрно-белых фильмов на 16-мм и 35-мм киноплёнках. Уже в 1961 году кинокомпания «Метро Голдвин Майер» и фирма «Кальвар Корпорейшн» организовали совместное предприятие «Метро Кальвар», специализирующееся на массовой печати фильмокопий. Кроме чёрно-белого был разработан и цветной кальвар-процесс, однако он требовал большой интенсивности света и по этой причине не получил коммерческого успеха.

Описание процесса 
Везикулярный фотоматериал состоит из прозрачной подложки, на которую нанесён полимерный слой со светочувствительным веществом. Под действием ультрафиолетового излучения происходит химическое разложение этого вещества с выделением газа, которым в случае диазосоединений является азот. Таким образом, после экспонирования в светочувствительном слое образуется скрытое изображение, состоящее из скоплений микроскопических пузырьков азота. Поскольку такие пузырьки неустойчивы, сразу после экспонирования фотоматериал нагревают, в результате чего газ расширяется и микроскопические пузырьки соединяются в более крупные, образуя видимое изображение. Нагрев может происходить разными способами, в том числе погружением в кипящую воду. После проявления требуется вывести из слоя остатки светочувствительного вещества, не подвергавшиеся экспозиции. Для фиксирования проявленный фотоматериал подвергают общей засветке с экспозицией, превышающей первую как минимум вчетверо. Затем фотоматериал выдерживают некоторое время, пока неустойчивые микропузырьки не выйдут из светочувствительного слоя.

Примечания

Литература 
 

 

Фотографические процессы